Protodasyapha är ett släkte av tvåvingar. Protodasyapha ingår i familjen bromsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bromsar
Protodasyapha